Чернопятовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чернопятово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 649 человек, в том числе 298 мужчин и 351 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 650 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Касмала,
 село Чернопятово.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края